

Geografie
 Westerhout het westelijk gedeelte van de Alkmaarderhout.
 Villa Westerhout (Alkmaar), een villa uit 1917 aan Geesterweg 21 in Alkmaar
 Park Westerhout met Huize Westerhout in Beverwijk
Westerhoutpark, een woonbuurt in het westen van de Haarlemmerhout in Haarlem
Buiten Westerhout, een voormalig buiten in Westerhoutpark, gesloopt in 1913
 Villa Westerhout (Haarlem), een villa daterend uit 1922 in deze woonbuurt

Personen 
 Madeleine Westerhout, Amerikaans ambtenaar en voormalig directrice van Oval Office Operations
 Owen Westerhout, Nederlands atleet
 Theo Westerhout, Nederlands politicus
 Niccolò van Westerhout, Italiaans componist
 Arnold van Westerhout, Belgisch kunstschilder
 Gart Westerhout, Nederlands astronoom

Zie ook 
 Westerholt
 Oosterhout
 Zuiderhout